santa-helenensi – abitanti di Santa Helena (Maranhão)
santa-helenensi – abitanti di Santa Helena (Paraná)
santa-helenensi – abitanti di Santa Helena (Paraíba)
santa-helenensi – abitanti di Santa Helena de Goiás